Жан-Франсуа Бальмер (род. 18 апреля 1946, Невшатель, Швейцария) — французский актёр швейцарского происхождения.

Биография 
Родился в семье Альфреда Бальмера, дипломированного бухгалтера и администратора госпиталя Ландейе и Берты-Елены Грабер. Первые двадцать лет жизни Бальмер провёл в деревне Валанкён (Valangin). Его имя при рождении — Франсуа, но в уже в юности он начал именовать себя Жан-Франсуа, как дань уважения своим любимым актёрам того времени: Жан-Поль Бельмондо и Жан-Клод Бакри, из имена начинались на Жан.

После обязательного школьного образования Бальмер учился в школе коммерции Невшателя. Параллельно с учёбой он играл в театре Невшателя. Он посвящал больше времени декламированию текстов и разыгрыванию ролей вымышленных персонажей, чем обучению коммерции. По окончании школы коммерции Бальмер уехал на год в Лондон, чтобы изучать английский язык.

В 1968 году Бальмер поступил в женевскую консерваторию, где посещал курсы актёрского мастерства, особенно у Жана Барта. Затем, в 23 года Бальмер решил пройти конкурс для поступления на курсы драматического искусства Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже. В 1973 году Бальмер, Даниэль Мескич и Жак Вебер выиграли первое место. Бальмер учился на одном курсе с Изабель Аджани, Франсисом Устером и Жаком Вильре. Также Бальмер учился в театральной школе Флоран.

В том же 1973 году Бальмер получил свою первую роль в фильме R.A.S. режиссёра Ива Буассе эта работа стала началом его долгой карьеры в кино, театре и на телевидении. С 1999 по 2017 год он играл роль командира Ровера в сериале «Бульвар дю Пале».

12 июня 1987 года Бальмер женился на режиссёре-постановщице Франсуазе Пти-Бальмер.

Фильмография

Кино 

 1973: R.A.S., режиссёр Ив Буассе : Raymond Dax
 1974: Взбесившийся барашек, режиссёр Мишель Девиль : Вишенко
 1975: Страх над городом, режиссёр Анри Вернёй : Жюльен Далас
 1976: Le Petit Marcel, режиссёр Jacques Fansten : Pottier
 1976: Les Naufragés de l'île de la Tortue, режиссёр Jacques Rozier : Le grand patron
 1977: La Menace, режиссёр Ален Корно : Вальдек
 1978: Le Passe-montagne, режиссёр Жан-Франсуа Стевенен
 1979: L'Adolescente, режиссёр Жанна Моро : André, le menuisier
 1979: Ils sont grands, ces petits, режиссёр Joël Santoni : Monestier
 1979: Les Égouts du paradis, режиссёр Жозе Джованни : 68
 1979: Кто есть кто, режиссёр Жорж Лотнер : Инспектор Массар
 1979: Rien ne va plus, режиссёр Jean-Michel Ribes
 1981: Neige, режиссёр Жюльет Берто и Jean-Henri Roger : Второй инспектор
 1981: Странное дело, режиссёр Пьер Гранье-Дефер : Paul Belais
 1982: Bluff, режиссёр Philippe Bensoussan (короткометражный фильм)
 1982: Il Buon soldato, режиссёр Franco Brusati : Адвокат
 1982: Le Quart d'heure américain, режиссёр Philippe Galland : François-Albert
 1983: L’Africain, режиссёр Филипп де Брока : Paul Planchet
 1983: La Derelitta, de Jean-Pierre Igoux : Le facteur
 1984: Любовь Свана, режиссёр Фолькер Шлёндорф : Доктор Котар
 1984: Polar, режиссёр Jacques Bral : Eugène Tarpon
 1984: Les Fauves режиссёр Jean-Louis Daniel : Jeff Garcia
 1984: Чужая кровь, режиссёр Клод Шаброль : Арно
 1985: Folie suisse, режиссёр Christine Lipinska : Carl
 1985: Urgence, режиссёр Gilles Béhat : Paul Murneau
 1985: Le Transfuge, режиссёр Philippe Lefebvre : Le capitaine Pierre Clément 
 1985: L'Amour ou presque, режиссёр Patrice Gautier : Albert
 1986: Golden Eighties, режиссёр Шанталь Акерман : M. Jean
 1986: La Dernière image, режиссёр Мохаммед Лахдар-Хамина : Миллер
 1989: Французская революция, режиссёры Робер Энрико и Ричард Т. Хеффрон : король Людовик XVI
 1990: Bal perdu, режиссёр Daniel Benoin : Jérôme Dentrain
 1991: Мадам Бовари, режиссёр Клод Шаброль : Шарль Бовари
 1992 : La Fenêtre, режиссёр Monique Champagne : Roberto
 1992 : Дьенбьенфу, режиссёр Пьер Шёндёрффер : журналист из AFP
 1992 : Sam suffit, режиссёр Virginie Thévenet : Albert
 1992 : Desencuentros, режиссёр Leandro Manfrini : Peter Monti
 1993 : Ветер с востока, режиссёр Робер Энрико : Антон
 1993 : Mauvais garçon, режиссёр Jacques Bral : Le président assesseur
 1994 : Twist à Popenguine, режиссёр Moussa Sène Absa : M. Benoit
 1994 : La Lumière des étoiles mortes, режиссёр Charles Matton : Pierre
 1994 : Le Livre de cristal, режиссёр Patricia Plattner : John Billeter, dit JB
 1994 : Ma sœur chinoise, режиссёр Alain Mazars
 1994 : Lou n'a pas dit non, режиссёр Anne-Marie Miéville (озвучивание)
 1996 : XY, drôle de conception, режиссёр Jean-Paul Lilienfeld : Docteur Lamauve
 1996 : Beaumarchais, l'insolent, режиссёр Эдуар Молинаро : Sartine
 1997 : Ставки сделаны, режиссёр Клод Шаброль : Мсье К.
 1999 : Обретённое время, режиссёр Рауль Руис : дядя Адольф
 1999 : La Dilettante, режиссёр Pascal Thomas : Le président du tribunal
 2000 : T'aime, режиссёр Patrick Sébastien : Paul Gontier
 2000 : Saint-Cyr, режиссёр Патрисия Мазюи : Racine
 2001 : Charmant garçon, режиссёр Patrick Chesnais : Hector
 2001 : Бельфегор — призрак Лувра, режиссёр Jean-Paul Salomé : Bertrand Faussier
 2003 : Ce jour-là, режиссёр Рауль Руис : Treffle
 2003 : Откройте, полиция! 3, режиссёр Клод Зиди : Альбер
 2006 : Комедия власти, режиссёр Клод Шаброль : Болди
 2006 : Un printemps à Paris, режиссёр Jacques Bral : Gaspacho
 2006 : Le Grand Appartement, режиссёр Pascal Thomas : Le banquier de Francesca
 2006 : Lucifer et moi, режиссёр Jean-Jacques Grand-Jouan : Lucifer
 2007: La Française doit voter (téléfilm), режиссёр Fabrice Cazeneuve : Le député Victor Augagneur
 2008 : Токио!, часть «Дерьмо» режиссёр Леос Каракс : Maître Voland
 2009 : Lucky Luke режиссёр James Huth : Cooper
 2010 : Mumu режиссёр Жоэль Сериа : Le curé
 2011 : Équinoxe режиссёр Laurent Carcélès : le pêcheur
 2011 : Celles qui aimaient Richard Wagner режиссёр Jean-Louis Guillermou : Richard Wagner
 2012 : Dead Europe режиссёр Tony Krawitz : Gerry
 2012 : В доме режиссёр François Ozon : le proviseur
 2015 : Космос режиссёр Andrzej Żuławski : Léon
 2015 : Dieumerci ! режиссёр Lucien Jean-Baptiste : le Directeur des cours Ventura
 2019 : Carte de visite режиссёр Michel Zumpf
 2020 : В ожидании Ани режиссёр Ben Cookson : le narrateur

Телевидение 

 1974 : Gil Blas de Santillane режиссёр Jean-Roger Cadet (feuilleton)
 1977 : Bonheur, impair et passe режиссёр Roger Vadim
 1977 : Le Chandelier режиссёр Claude Santelli
 1979 : La Vie séparée режиссёр Peter Kassovitz
 1980 : Une page d’amour режиссёр Élie Chouraqui
 1980 : Les Amours du bien-aimé режиссёр Marcel Camus
 1981 : Le Mariage de Figaro режиссёр Pierre Badel
 1981 : Le Petit Théâtre d'Antenne 2 режиссёр Gérard Follin (épisode Chaine conjugale)
 1982 : Concierto barroco режиссёр José Montes Baquer
 1983 : Les Poneys sauvages режиссёр Robert Mazoyer (feuilleton)
 1983 : Par ordre du Roy режиссёр Michel Mitrani (segment Madame Tiquet)
 1984 : Le Roi de la Chine режиссёр Fabrice Cazeneuve
 1984 : Le Scénario défendu режиссёр Michel Mitrani
 1985 : Visa pour nulle part режиссёр Alain Bloch
 1988 : Médecins des hommes режиссёр Jacques Perrin (série) (segment Mer de Chine)
 1988 : Espionne et tais-toi режиссёр Claude Boissol (série)
 1989 : L'Or du diable режиссёр Jean-Louis Fournier (feuilleton)
 1989 : La révolution française режиссёр Robert Enrico (Louis XVI)
 1989 : En attendant Godot режиссёр Walter D. Asmus
 1992 : L'Enveloppe режиссёр Yves Lafaye
 1993 : Antoine Rives, juge du terrorisme режиссёр Philippe Lefebvre (série) (épisodes L’affaire Akbari и L’affaire du DC10)
 1993 : Spender режиссёр Ian La Frenais и Jimmy Nail (série) (épisode Christmas Special — The French Collection)
 1994 : Le Misanthrope режиссёр Mathias Ledoux
 1995 : Le Héron режиссёр Jean-François Balmer
 1995 : Arithmétique appliquée et impertinente режиссёр Jean-Louis Fournier (série)
 1996 : La Pitié du diable режиссёр Ghislain Allon и Michaela Heine
 1996 : Le Propre de l’homme режиссёр Marc Rivière
 1996 : Le Dernier Chant режиссёр Claude Goretta
 1997 : Parfum de famille режиссёр Serge Moati
 1997 : Le Censeur du lycée d'Épinal режиссёр Marc Rivière
 1997 : La vérité est un vilain défaut режиссёр Jean-Paul Salomé
 1997 : Aventurier malgré lui режиссёр Marc Rivière
 1998 : Meurtres sans risque режиссёр Christiane Spiero
 1998 : Louise et les Marchés режиссёр Marc Rivière (feuilleton)
 1999—2017 : Boulevard du Palais (série) : commandant de la brigade criminelle, Gabriel Rovère
 2000 : Les Heures historiques (Deutschlandspiel) режиссёр Hans-Christoph Blumenberg
 2004 : Bien agités ! режиссёр Patrick Chesnais
 2004 : Pierre et Jean режиссёр Daniel Janneau
 2005 : Henry Dunant, du rouge sur la croix режиссёр Dominique Othenin-Girard
 2005 : Discours d'Aristophane режиссёр Pascal Szidon
 2007 : L'Affaire Sacha Guitry режиссёр Fabrice Cazeneuve : Sacha Guitry
 2008 : Beauregard режиссёр Jean-Louis Lorenzi : Pierre Hautefort
 2010 : Шатобриан режиссёр Pierre Aknine : Malesherbes
 2010 : Colère режиссёр Jean-Pierre Mocky : l'évêque
 2011 : L’Infiltré режиссёр Giacomo Battiato
 2011 : Mort d'un président режиссёр Pierre Aknine : Жорж Помпиду
 2011 : La Joie de vivre режиссёр Jean-Pierre Améris
 2017 : Souviens-toi режиссёр Pierre Aknine
 2018 : Le Mort de la plage режиссёр Claude-Michel Rome : Jacques Maréchal
 2021 : Cellule de crise режиссёр Jacob Berger (телесериал) : Adi Lipp
 2022 : Diane de Poitiers режиссёр Жозе́ Дайа́н (телефильм в двух частях) : Matthieu Ory

Театр 

 1973 : Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène Jacques Weber, Théâtre de Reims
 1974 : Les Ressources Naturelles de Pierre Laville, Théâtre national de Strasbourg
 1974 : La Mandore de Romain Weingarten, mise en scène Daniel Benoin, Théâtre Daniel Sorano Vincennes
 1975 : Petite illustration mise en scène Roger Planchon, TNP Villeurbanne
 1976 : A.A. Théâtre d’Arthur Adamov, mise en scène Roger Planchon, Théâtre national de Chaillot
 1976 : Comme avant de John Mortimer, mise en scène Andréas Voutsinas, Théâtre Fontaine
 1976 : Le Neveu de Rameau de Diderot, mise en scène Jacques Weber, Théâtre Moderne
 1977 : Mercredi trois quarts d'Helvio Soto, mise en scène Maurice Garrel, Petit Odéon
 1979 : La Mégère apprivoisée de Shakespeare, mise en scène Jacques Weber, Théâtre du 8ème Lyon
 1980 : Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, mise en scène Françoise Petit assistée de Maurice Vaudaux, Théâtre de Paris, Théâtre du 8, Lyon
 1986 : Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, mise en scène Simone Benmussa, Théâtre Renaud-Barrault
 1986 : le Misanthrope, de Molière, mise en scène Françoise Petit, Théâtre des Célestins
 1990 : Une nuit de Casanova de Franco Cuomo, mise en scène Françoise Petit, Petit Marigny
 1991 : Une nuit de Casanova de Franco Cuomo, mise en scène Françoise Petit, Théâtre de Nice
 1992 : Cher Menteur de Jérôme Kilty, mise en scène Isabelle Ratier, Théâtre Marigny
 1992 : Mystification montage de textes de Diderot, mise en scène Jacques Weber, Théâtre de Nice, Théâtre national de Chaillot
 1994 : Mon maître soixante-trois de Pierre Dac, mise en scène Jérôme Savary, Théâtre national de Chaillot
 1996-1997 : : Une nuit au Moyen Age de et mis en scène par Michel Pascal, Théâtre des Bouffes du Nord
 1997 : Le Faiseur de Balzac, mise en scène Françoise Petit (nomination Molière du meilleur comédien)
 1998 : Pour un oui pour un non de Nathalie Sarraute, mise en scène Simone Benmussa, Comédie des Champs-Élysées
 2000-2001 : Novecento, d'Alessandro Baricco, mise en scène Frank Cassenti, Théâtre de la Pépinière-Opéra
 2001 : Onysos le furieux de Laurent Gaudé, lecture, Festival d'Avignon
 2003-2004 : Baudelaire dit par Balmer, textes de Mon cœur mis à nu de Baudelaire, mise en scène Françoise Petit, Théâtre du Ranelagh, Théâtre Hébertot
 2007-2008 : Débats 1974—1981, d’après les débats télévisés entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand pour les élections présidentielles de 1974 et 1981, mise en scène Jean-Marie Duprez, Théâtre de la Madeleine
 2007 : Le Talisman Balzac-Beethoven, mise en scène et adaptation Françoise Petit, Théâtre de la Madeleine
 2010 : Henri IV, le bien aimé de Daniel Colas, mise en scène de l’auteur, Théâtre des Mathurins
 2012 : Henri IV, le bien aimé de Daniel Colas, mise en scène de l’auteur, tournée
 2012-2013 : Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, mise en scène de Françoise Petit, Théâtre de l'Œuvre
 2017 : À droite, à gauche de Laurent Ruquier, mise en scène Steve Suissa, Théâtre des Variétés
 2018 : Le C.V. de Dieu de Jean-Louis Fournier, mise en scène Françoise Petit, festival off d'Avignon puis La Pépinière-Théâtre

Премии 

 Сезар 1978 : номинация в категории лучшая мужская роль второго плана за фильм Угроза режиссёра Алена Корно
 Prix Express 1990, remis par le journal neuchâtelois L’Express
 Molières 1997 : Nomination au Molière du comédien pour Le Faiseur
 Molières 2001 : Nomination au Molière du comédien pour Novecento
 Molières 2011 : Nomination au Molière du comédien pour Henri IV, le bien aimé

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона
 Орден Искусств и литературы.
 Орден «За заслуги» (декрет от 21 мая 2021 года, культура и коммуникации)

Примечания

Ссылки 
 Discours d’Aristophane, court-métrage d’animation avec la voix de Jean-François Balmer

Актёры Франции